West Hampstead – część Londynu, w granicach gminy Camden
 West Hampstead – stacja metra londyńskiego
 West Hampstead – stacja kolejowa obsługiwana przez London Overground
 West Hampstead Thameslink – stacja kolejowa obsługiwana przez First Capital Connect